Breuil puede referirse a: 

 Breuil, comuna francesa situada en Marne.
 Breuil, comuna francesa situada en Somme.
 Henri Breuil (1877 - 1961), Arqueólogo, prehistoriador y abad francés.